Сальманов — фамилия; имеет женскую форму Сальманова.
 Сальманов, Рафик Вафович (1917—2003)— башкирский композитор, музыкально-общественный деятель.
 Сальманов, Салават Рафикович (род. 1952) — советский и российский башкирский композитор, педагог.